Dorothea von Sachsen-Lauenburg ist der Name folgender Personen:

* Dorothea von Sachsen-Lauenburg (1543–1586), Prinzessin von Sachsen-Lauenburg und durch Heirat Herzogin von Braunschweig-Grubenhagen
 Dorothea von Sachsen-Lauenburg (1511–1571), Prinzessin von Sachsen-Lauenburg und durch Heirat Königin von Dänemark und Norwegen
 Dorothea von Brandenburg (1446–1519), Prinzessin von Brandenburg und durch Heirat Herzogin von Sachsen-Lauenburg